Amerikai Egyesült Államok
Norfolk, város Connecticut államban
Norfolk, statisztikai település Connecticut államban
Norfolk, város Nebraska államban
Norfolk, település Virginia államban

 Anglia
Norfolk, megye Kelet-Angliában

Lásd még
HMS Norfolk (egyértelműsítő lap)
Norfolk megye (egyértelműsítő lap)

Norfolk-sziget – Ausztrália külbirtoka Óceániában.